Pingtan Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Pingtan (köping i Kina, Shanxi), 
 Pingtan (köping i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar